Označení USS Cowpens nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Cowpens (CVL-25), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1947
 USS Cowpens (CG-63), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1991